Robert Halmi ist der Name folgender Personen:

* Robert Halmi senior (1924–2014), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Robert Halmi junior, US-amerikanischer Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Robert-Halmi-Entertainment, US-amerikanisches Produktionsunternehmen, 2012 umbenannt in Sonar Entertainment